Anton Zimolo (liječnik)
Anton Zimolo (fotograf)